Příjmení Grohmann nese více osobností:

 Antonín Grohmann (1887–1944) – římskokatolický kněz
 Jeroným Grohmann (1803–1859) – česko-rakouský zlatník a stříbrník
 Josef Grohmann (1821–1888) – rakouský politik německé národnosti z Čech
 Josef Virgil Grohmann (1831–1919) – rakouský a český pedagog, spisovatel a politik německé národnosti
 Stanislav Grohmann (1948–1994) – slovenský ekonom, vysokoškolský pedagog a politik